Clotilde ou Clothilde est un nom propre utilisé principalement comme prénom ou comme toponyme.

Prénom 
 Clotilde (prénom)
 Clotilde (femme de Clovis) (474-545).
 Clotilde (fille de Clovis) († 531).
 Clotilde (femme de Thierry III) († 692).

Pseudonyme 

 Clothilde, chanteuse des années 1960.

Autres 
 La Clotilde, localité argentine située dans la province du Chaco et le département de O'Higgins ;
 Klotilde, astéroïde.

Voir aussi